Dernières Nouvelles de l'Au-delà est un roman (2007) de l'écrivain français Frédérick Tristan paru aux éditions Fayard.

Résumé
Un psychanalyste renommé reçoit d'un de ses patients un étrange manuscrit censé révéler le secret du parcours des êtres humains après leur mort. À travers ce texte tourbillonnant qui entraîne le lecteur à la manière d'une vis sans fin, l'auteur imbrique avec humour rêves, imagination et réalité.

Ce roman est un exemple de la pensée paradoxale.

Notes et références 

Roman français paru en 2007